Le tournoi de tennis de Strasbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 21 au .

Mercedes Paz remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Grossman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nicole Provis et Elna Reinach.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 1990 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1990
Strasbourg
Tennis en France en 1990
Tennis en mai 1990